Zicca är ett släkte av insekter. Zicca ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bredkantskinnbaggar
Zicca